Chilliwack má několik významů: 

 Chilliwack (Britská Kolumbie) – město v Britské Kolumbii
 Chilliwack (hudební skupina) – kanadská rocková skupina
 Chilliwack (album) – album této skupinu